Gustaf Hedberg kan syfta på:

Gustaf Hedberg (bokbindare) (1859-1920)
Gustaf Hedberg (skådespelare) (1911-1957)
Gustaf Hedberg, industriman, se Forss AB

Se även 
 Gustav Hedberg